Волого́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Вологодская улица — улица в посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга.
 Вологодская улица — улица в Петрозаводске.
Вологодская улица — улица в Самаре. 
 Вологодская улица — улица в Уфе.
 Вологодская улица — старое название улицы Чапыгина в Санкт-Петербурге.
 Вологодская улица — улица в Череповце. 
 Вологодская улица — улица в Краснодаре.